

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

Источники (1) (2), (3)

По стране оператора запуска

По определенным операторам запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Примечания